Die Deutsche Einband-Meisterschaft wird seit 1935 in der Karambolagevariante Einband ausgetragen. Ausgerichtet wurde die Meisterschaft bis 2004 an verschiedenen Orten. Ab 2005 findet sie in einer Gesamtmeisterschaft aller Karambolagedisziplinen in der hessischen Kurstadt Bad Wildungen statt.

Geschichte 
Bei keiner Karamboldisziplin wurde so oft die Spieldistanz geändert wie im Einband. Den Deutschen Rekord im Generaldurchschnitt (GD) hält Martin Horn mit 14,50. Den Deutschen Rekord im besten Einzeldurchschnitt (BED) hält Wolfgang Zenkner mit 150,00. In der Höchstserie gibt es zwei Rekorde. Bei einer Partiedistanz bis 200 Punkte hält Dieter Müller mit 175 Punkten den Rekord. Eine bisher, auch international, nur einmal erreichte prolongierte Höchstserie von 291 Punkten erzielte Wolfgang Zenkner 1995 bei der Europameisterschaft im niederländischen Wijchen.

Modus 
Folgende Modi wurden im Laufe der Jahre gespielt:

 Deutsche Rekordentwicklung Einband 

 Farblegende

Turnierstatistik 
Der GD gibt den Generaldurchschnitt des jeweiligen Spielers während des Turniers an.

Legende

(*) Axel Büscher wurde wegen Doping der Titel aberkannt. Torsten Lechelt erhielt die Goldmedaille. Robert Pragst und Sven Daske erhielten eine Silbermedaille. Bronzemedaillen wurden nicht vergeben.

Quellen:

Einzelnachweise 

 
Erstveranstaltung 1935